Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Historia 
1 września 1969 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska w Siedlcach, a w jej strukturze Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Dał on początek obecnemu Wydziałowi Nauk Ścisłych. Jego pierwszym dziekanem została dr Alina Suszko-Purzycka. Na Wydziale Nauk Ścisłych znajdują się trzy instytuty: Instytut Chemii, Instytut Matematyki i Fizyki oraz Instytut Informatyki. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UPH, Wydział funkcjonuje jako Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia 
Dostępne kierunki:
 Biologia
 Chemia
 Informatyka
 Inżynieria procesów technologicznych
 Matematyka

Studia II stopnia 
Dostępne kierunki:
 Biologia
 Informatyka

Struktura organizacyjna

Instytut Informatyki 
Dyrektor: dr Artur Niewiadomski

 Zespół badawczy "Modelowania i Badania Efektywności Systemów Informatycznych"
 Zespół badawczy "Metod Nauczania Głębokiego i Metod Inspirowanych Naturą"
 Zespół badawczy "Modelowania i Badania Inteligentnych Algorytmów Planowania"
 Zespół badawczy "Modelowania i Projektowania Inteligentnych Technologii Asystujących"

Instytut Matematyki 
Dyrektor: dr hab. Lidia Obojska

 Analiza osobliwych problemów nieliniowych
 Zbiory kolektywne i ich reprezentacja w mechanice kwantowej oraz algebrze abstrakcyjnej
 Topologie w ZF, modele dla ZF i teoria quasi-zbiorów
 Układy dynamiczne wielowartościowe, konfiguracje centralne w modelach dynamiki kosmicznej, oraz metody sumowalności szeregów nieharmonicznych
 Analiza numeryczna oraz statystyczna zdarzeń o charakterze stochastyczny

Instytut Nauk Biologicznych 
Dyrektor: dr hab. Cezary Sepruch

 Wpływ wybranych czynników abiotycznych na procesy fizjologiczne i metaboliczne w roślinach i produktach roślinnych
 Wpływ czynników środowiska (herbicydów: MCPA i metrybuzyny oraz fitoterapeutyków) na ryby słodkowodne
 Molekularna i fenotypowa analiza właściwości Staphylococcus aureus
 Badania wybornych grup organizmów w środowiskach o różnym stopniu antropopresji
 Czynniki kształtujące biologię i różnorodność zwierząt w wybranych ekosystemach
 Rośliny klonalne a czynniki środowiska
 Nowoczesna taksonomia krytycznych gatunków roślin

Instytut Nauk Chemicznych 
Dyrektor: dr hab. Danuta Branowska

 Zespół I chemii i fizykochemii luminoforów organometalicznych
 Zespół II inżynierii faz skondensowanych
 Zespół III chemii analitycznej
 Zespół IV analizy strukturalnej i modelowania molekularnego
 Zespół V syntezy asymetrycznej
 Zespół VI kinetyki chemicznej
 Zespół VII syntezy związków heterocyklicznych
 Zespół VIII chemii środowiska i bioanalityki
 Zespół IX badań procesów wychwytu elektronów
 Zespół X syntezy związków biologicznie aktywnych
 Pracownia NMR
 Pracownia Rentgenowska
 Pracownia Spektroskopii Molekularnej
 Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach